A ja vagy JA jelentheti a következőket:

 ja, a japán nyelv ISO-kódja
 ja, japán kana
 JA, japán NATO-kódja
 ja, japán nyíl
 ja (Я), cirill betű
 ja (ㅑ), a koreai hangul ábécé betűje